Rácz Lajos (1825–1882) református lelkész
 Rácz Lajos (1864–1934) bölcseleti doktor, filozófiai író, lapszerkesztő, református lelkész, főiskolai tanár
 Rácz Lajos (1882–1942) kémikus
 Rácz Lajos (1900–1983) földműves, országgyűlési képviselő
 Rácz Lajos (1915–2002) egyházi író, helytörténész, irodalomtörténész, református lelkész
 Rácz Lajos (1952) világbajnok, olimpiai ezüstérmes kötöttfogású birkózó
 Rácz Lajos (1963) környezet- és klímatörténész, egyetemi tanár

hasonló néven
 Rácz Lajos Ernő (1928–2002) erdélyi magyar orvos, orvos- és gyógyszerészet-történeti szakíró